Taurida může být: 

 Krym – starořecký název tohoto poloostrova
 Socialistická sovětská republika Tauridy – krátce existující sovětská republika v roce 1918
 Tavrická gubernie – gubernie v Ruském impériu (1802–1917) 

Historická geografie